Эсмонт — фамилия. Известные носители:
 Эсмонт, Александр Самойлович (1828—1900) — русский контр-адмирал, герой Севастопольской обороны.
 Эсмонт, Василий Алексеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2109; 26 ноября 1809.
 Эсмонт, Козьма Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4359; 19 декабря 1829.
 Эсмонт, Михаил Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 8524; 26 ноября 1850.
 Эсмонт, Михаил Самойлович (1830—1891) — русский контр-адмирал, герой Севастопольской обороны.
 Эсмонт, Самуил Андреевич (ок. 1780—1847) — русский контр-адмирал.

См. также 
 Эйсмонд
 Эйсмонт